Progressiva partiet har varit namnet på flera politiska partier i olika länder.

 Progressiva partiet (USA, 1912) – ett politiskt parti i USA som bildades genom en splittring i Republikanska partiet inför presidentvalet 1912 upplöstes 1916
 Progressiva partiet (USA, 1924) – ett parti för Robert M. La Follette 1925–1934
 Progressiva partiet (USA, 1948) – ett politiskt parti i USA som ställde upp i 1948 års presidentval 1948–1955
 Progressiva partiet (Israel) – ett liberalt israeliskt part 1949–1961
 Progressiva partiet (Vermont) – ett vänsterorienterat, socialliberalt/socialdemokratiskt parti
 Progressiva partiet (Wisconsin) – ett politiskt parti 1934–1946
 Progressiva partiet (Sydafrika) – ett liberalt, progressivt parti i Sydafrika som motsatte sig apartheidpolitiken 1959–1975
 Progressiva partiet (Ryssland) – i kejsardömet Ryssland namnet på en moderatliberal grupp inom riksduman

Se även
 Framstegspartiet